Concha Espina – hiszpańska pisarka
 Concha Espina – stacja metra w Madrycie